

Persone
Nome
Ercolano – vescovo di Brescia
Ercolano – vescovo di Perugia
Cognome
 Aldo Ercolano (1960) – criminale italiano
 Basso Ercolano (V secolo) – console romano del 452

Toponimi ed edifici
 Ercolano – comune italiano della città metropolitana di Napoli in Campania
 Ercolano – città dell'evo antico, corrispondente all'attuale Ercolano
 Stazione di Ercolano Scavi – principale stazione del comune omonimo
 Stazione di Portici-Ercolano – stazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno
 Scavi archeologici di Ercolano – scavi dell'antica città sepolta nell'eruzione del Vesuvio del 79
 Teatro romano di Ercolano – teatro di epoca romana, ritrovato a seguito degli scavi archeologici

Altro
 Ercolano – nome proprio di persona italiano maschile
 L'Ercolano – opera, sotto forma di dialogo, di Benedetto Varchi sul volgare e il favellare toscano

Pagine correlate
Ercolani